

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Podklasztor – część miasta Leżajsk
 Podklasztor – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Krasnobród
 Podklasztor – część wsi Goźlin Górny w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Wilga
 Podklasztor – część wsi Borek Stary w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Tyczyn
 Podklasztor – część wsi Kąty Stare w woj. świętokrzyskim, w pow. Buskim, w gminie Stopnica

Inne 
 Podklasztor – część miasta Krasnobród i jednostka pomocnicza gminy (osiedle)

Zobacz też 
 Podklasztorne